Giuseppe Valadier – architetto, orafo e argentiere italiano
 Luigi Valadier – orafo e gioielliere italiano
 Paul Valadier – filosofo e presbitero francese
 Charles Valadier – dentista e pioniere della chirurgia maxillo-facciale statunitense